Miejscowości w USA:
 Coburn – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Gminy w USA:
 Coburn (ang. Coburn Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom